Andrea Pollack (1961-2019), nageuse allemande ;
 Anita Pollack (née en 1946), femme politique britannique ;
 Ben Pollack (1903-1971), batteur et chef d'orchestre de jazz américain ;
 Brian Pollack, scénariste, producteur et acteur américain ;
 Daniel Pollack (né en 1935), pianiste et pédagogue américain ;
  (1938-1994), astrophysicien américain ;
 Martha E. Pollack (née en 1958), informaticienne et présidente d'université américaine ;
 Maurice Pollack (1885-1968), commerçant et philanthrope canadien, fondateur de la chaîne de grands magasins Pollack ;
 Mihály Pollack (1773-1855), architecte classique hongrois ;
 Olaf Pollack (né en 1973), coureur cycliste allemand ;
 Peter Pollack (né en 1930), politicien est-allemand ;
 Richard M. Pollack (1935-2018), mathématicien américain
 Sydney Pollack (1934-2008), réalisateur, producteur et acteur américain.

Autres 
Pollack peut aussi désigner :
 Pollack , une chaîne de magasins présents dans la région de la ville de Québec créée par son fondateur, Maurice Pollack ;
 Pollack, un cratère d'impact sur Mars ;
 (5226) Pollack, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme juif